William Adam (1689-1748), architecte, maçon et entrepreneur écossais, père de Robert Adam ;
 William Adam de Blair Adam (1751-1839), juge et membre écossais du Parlement du Royaume-Uni ;
 William Patrick Adam (1823-1881), administrateur colonial et politicien libéral britannique ;
  (1796–1881), ministre, missionnaire et abolitionniste baptiste britannique ;
  (1846-1931), artiste (paysage dans l'art) anglais ayant travaillé en Californie durant 33 ans ;
  (1909-1988), malacologue belge ;
  (1917-2013), trompettiste américain, également professeur émérite de l'université d'Indiana ;
 William Augustus Adam (1865-1940), officier et politicien (parti conservateur) britannique.

Voir aussi 
 , politicien américain